Victor Gomes Lemos, mais conhecido apenas como Victor Bolt (Rio de Janeiro, 14 de abril de 1987) é um futebolista brasileiro que joga como volante. Atualmente, joga pelo .

Carreira
Começou sua carreira no IAPE, do Maranhão, em 2008. Depois teve uma passagem por Imperatriz, em seguida trocando o futebol de campo pelo fut-7, jogando pelo Flamengo, em 2010.

Acumulou passagens pelo Olaria Atlético Clube, Belenenses, de Portugal e em julho de 2012 foi contratado pelo Bahia, onde teve poucas chances.

Em 2013, retornou ao Olaria Atlético Clube, onde disputou o Campeonato Carioca.

Em 2014, foi para o Madureira Esporte Clube, onde ficou até o fim daquele ano.

Vasco da Gama 
Em 3 de janeiro de 2015, após ser destaque no Madureira, foi anunciado pelo Vasco da Gama como novo reforço.

Portuguesa 
Sem chances no clube cruzmaltino, em 16 de maio de 2015 foi emprestado a Portuguesa.

Vila Nova 
Em novembro de 2015, Victor Bolt renovou com o Vasco até 2017 e foi anunciado, por empréstimo, como reforço do Vila Nova.

Goiás 
Em dezembro de 2016, Bolt foi emprestado pelo Vasco ao Goiás. Em 5 de janeiro de 2017, Bolt rescindiu seu contrato com o clube cruzmaltino, assinando em definitivo com o clube esmeraldino.

Títulos 
 Vasco da Gama
 Campeonato Carioca: 2015

 Goiás
 Campeonato Goiano: 2017

Ligações externas
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Olaria Atlético Clube
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Vila Nova Futebol Clube
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto)